Canot est un terme se référant en son sens premier à une embarcation, employé également comme patronyme et en toponymie.

Embarcation 
 Canot
 Canot pneumatique
 Canot de sauvetage

Loisir 
Canot-camping

Patronyme 
 Pierre-Charles Canot (1710-1777), graveur français installé à Londres.
 Philippe Canot (1715-1783), peintre français, frère du précédent.
 Théodore Canot, esclavagiste et écrivain.

Toponymes

Bras des Canots, un affluent de la rivière Valin, coulant monts Valin, MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
 Pointe-Canot, village du Québec.
 Baie du Canot Rouge, une baie du Réservoir Taureau, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec.
 Lac du Canot Rouge, un plan d'eau du territoire non organisé du Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Lac du Canot Rouge, un plan d'au du territoire non organisé de Baie-de-la-Bouteille, dans la MRC Matawinie, dans Lanaudière.
 Rivière aux Canots (rivière Métabetchouane), un affluent de la rivière Métabetchouane, dans Belle-Rivière, dans les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, au Québec.
 Rivière aux Canots (rivière aux Écorces), un affluent de la rivière aux Écorces, dans les MRC de La Côte-de-Beaupré et de Lac-Saint-Jean-Est au Québec.
 Rivière aux Canots Est, un affluent de la rivière aux Canots, coulant dans le Lac-Achouakan et le Lac-Moncouche, dans  la  RC Lac-Saint-Jean-Est, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Rivière du Canot, un cours d'eau du territoire de La Tuque en Mauricie et de la vallée de la Gatineau dans le territoire non organisé du Lac-De La Bidière, dans la MRC Antoine-Labelle, au Québec, au Canada.
Rivière du Chemin des Canots, un affluent de la rivière Malbaie, coulant dans Lac-Pikauba, dans la MRC Charlevoix, dans la Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
 Ruisseau du Canot Rouge, un cours d'eau du territoire non organisé du Mont-Valin, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
 Ruisseau du Canot Rouge, un cours d'eau du territoire non organisé de la Baie-de-la-Bouteille, dans la MRC de Matawinie, dans la région administrative de Lanaudière, au Québec.

France

 Boucan Canot, localité de La Réunion, département français d'outre-mer
 Les Canots, nom d'un quartier de La Rivière, lieu-dit de La Réunion ; ainsi que de plusieurs autres lieux, dont :
 un hameau de L'Étang-Salé, commune française du même département
 un lieu-dit de Saint-Igny-de-Vers, commune française du Rhône
 Pont Canot, pont de la ville française de Besançon, dans le Doubs

Haïti

 Rivière Canot, cours d'eau de Haïti, et affluent du fleuve Artibonite.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme